Storkobban kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storkobban, Vasa, Österbotten, 
 Trutbådan och Storkobban, Malax, Österbotten, 
 Storkobban, Lovisa, Nyland,

Se även
Storklobben
Storkobben

Robotskapade Finlandförgreningar